Le Qatar Classic masculin 2001 est l'édition masculine 2001 du Qatar Classic qui se déroule au Khalifa International Tennis and Squash Complex à Doha du  au . Peter Nicol remporte le titre en battant David Palmer en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Classic féminin 2001
 Qatar Classic

Liens externes 

Masculin 2001
PSA World Series 2001
Sport au Qatar en 2001
Sport en octobre 2001